El amor nunca muere puede referirse a:

 El amor nunca muere, una telenovela mexicana que se transmitió por el Canal de las Estrellas de Televisa en 1982.
 El amor nunca muere, una película de Argentina dirigida en 1955 por Luis César Amadori.